Пасол — деревня в Нижневартовском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Пасол — река в России, протекает в Ханты-Мансийском автономном округе.

См. также 
 Посол (значения)
 Пасом